Beccau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ulrich Beccau (1809–1867), deutscher Advokat und Notar
 Joachim Beccau (1690–1754), deutscher Dichter und Opernlibrettist